Benke József (1781–1855) színész, színházigazgató, drámafordító
 Benke József (1937) történész